Moviment al Socialisme (Veneçuela), partit polític veneçolà
 Movimiento al Socialismo (Bolívia), partit polític bolivià
 MAS (automòbil), marca d'automòbils fabricats per Martí Mas i Maimó